Naselja u BiH:
 Mrkalji (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Mrkalji (Han Pijesak, BiH) (vidi Čapori), naselje u općini Han Pijesku 
 Mrkalji (Ljubija, BiH), naselje u općini Ljubiji
 Mrkalji (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinju
 Mrkalji (Oštra Luka, BiH), naselje u općini Oštroj Luci
 Mrkalji (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanskom Mostu